Brett Eldredge – cantautore statunitense
 George Eldredge – attore statunitense
 John Eldredge – attore statunitense
 Niles Eldredge – paleontologo statunitense
 Todd Eldredge – ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense